Claudia Letizia (Pompeji, 22. ožujka 1979.) talijanska je kazališna i filmska glumica.

Televizija programi 
 2003: Beato tra le donne
 2007: Ciao Darwin 5 (Canale 5) als Konkurrentin
 2010: Lady Burlesque (Sky Uno) als Konkurrentin
 2011: Grande fratello (italienische Version von Big Brother) (Canale 5) als Konkurrentin
 2015: Il processo del lunedì (Rai 3)
 2015, 2018: Le Iene (Italia 1)
 2017: Tiki Taka als Kommentatorin
 2017–2018: Mattino Cinque als Kommentatorin
 Pomeriggio Cinque als Kommentatorin

Filmografija

Kino

Kino 
 2013: L’ultima ruota del carro, Regie: Giovanni Veronesi
 2018: Il mio uomo perfetto, Regie: Nilo Sciarrone

Televizija 
 2009: 7 vite
 2009: Un posto al sole estate
 2010: Un posto al sole
 2010: La nuova squadra
 2015: 1992, Regie: Giuseppe Gagliardi
 2015–2016: È arrivata la felicità, Regie: Riccardo Milani, Rolle: Antonietta
 2016: Un posto al sole, Rolle: Deborah Esposito
 2018: È arrivata la felicità 2

 Radio 
 2009: Interviewerin bei der Ssendung Notte azzurra von Radio Marte Stereo''
 2010–2011: Radiosprecherin bei Radio Punto Zero
 2017–2018: Radiosprecherin bei Radio Kiss Kiss

Talijanski filmski glumci